Виктор Ленац се може односити на:
 Виктор Ленац, народни херој.
 Бродоградилиште Виктор Ленац, ремонтно бродоградилиште смјештено у Кострени, источном предграђу града Ријеке.